Jacob Peters (jurist) (1912-1976), Nederlands rechter
 Jacob Peters (zwemmer) (geboren 2000), Brits zwemmer